Грабо́вский (, , , ) — топонимическая фамилия, распространённая среди поляков, а также топоним.

Носители фамилии 
 Грабовский, Александр Александрович (1779—1812) — полковник лейб-гвардии Егерского полка.
 Грабовский, Амброзий (1782—1868) — польский библиограф, археолог и историк, антиквар.
 Грабовский, Анджей (1833—1886) — польский художник.
 Грабовский, Антоний (1857—1921) — польский эсперантист, пионер эсперанто-движения, поэт и переводчик.
 Грабовский, Аркадиуш (род. 1974) — польский политик, член Сената Польши.
 Грабовский, Борис Павлович (1901—1966) — один из изобретателей телевидения.
 
 Грабовский, Владислав (1883—1961) — польский актёр.
 Грабовский, Войцех (1850—1885) — польский художник, брат Анджея Грабовского.
 Грабовский, Генрих Эмануэль (1792—1842) — ботаник и фармацевт.
 Грабовский, Дамиан (род. 1980) — польский боец смешанного стиля.
 Грабовский, Дмитрий Николаевич (1985—2017) — украинский велогонщик.
 Грабовский, Ежи Франтишек (1756—после 1800) — генерал-лейтенант Речи Посполитой.
 Грабовский, Иван Михайлович (1878—1922) — русский и советский живописец, рисовальщик.
 
 Грабовский, Иоаким Иосиф (1756—1829) — российский католический епископ.
 Грабовский, Казимеж (1866—1932) — польский юрист, воевода львовский в 1921—1924 годах.
 Грабовский, Леонид Александрович (род. 1935) — украинский композитор.
 Грабовский, Мацей (ум. 1750) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Грабовский, Меер Шаевич (Меир Аргов, 1905—1963) — израильский политический деятель, депутат Кнессета.
 Грабовский, Мирослав Васильевич (1911—1970) — советский деятель, новатор производства.
 
 Грабовский, Михал (1773—1812) — польский бригадный генерал.
 Грабовский, Николай Титович (род. 1922) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Грабовский, Пётр Александрович (род. 1941) — советский и украинский учёный, педагог.
 Грабовский, Сергей Александрович (1897—1929) — участник Белого движения на Юге России, ротмистр. 
 Грабовский, Станислав (1780—1845) — министр образования и религии Царства Польского.
 Грабовский, Стефан (1767—1847) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, Герцогства Варшавского и Царства Польского.
 Грабовский, Тадеуш (1924—2012) — польский актёр.
 Грабовский, Фридрих Иоганн (1857—1929) — немецкий биолог, ботаник.
 Грабовский, Хенрик (1929—2012) — польский легкоатлет.
 Грабовский, Эвалд Артурович (род. 1941) — советский и латвийский спортсмен и тренер (хоккей с шайбой).
 Грабовский, Ян (род. 1962) — польский и канадский историк, писатель, профессор, доктор наук.
 Грабовский, Ян Ежи (ум. 1789) — генерал-лейтенант Речи Посполитой.

Топоним 
 Грабовский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области России.

См. также 
 Грабовские — польские графские и дворянские роды, состоявшие в русском подданстве
 Грабовски